R-120 steht für:
 Pentachlorethan
 Bushcaddy R-120, Ultraleichtflugzeug

Siehe auch:
 R 120